Dorfkirche Volkstedt kann stehen für
Dorfkirche Volkstedt (Rudolstadt)
St. Peter und Paul (Volkstedt), bei Eisleben